

Geografia 
 Stati Uniti d'America
McKinley  – township della Contea di Emmet, Michigan 
McKinley  – township della Contea di Huron, Michigan 
McKinley  – territorio non organizzato della Contea di Kittson, Minnesota 
McKinley  – città della Contea di St. Louis, Minnesota 
McKinley  – città della Contea di Polk, Wisconsin
McKinley  – città della Contea di Taylor, Wisconsin 
 Monte McKinley  – nome dato al monte Denali (Alaska) tra il 1917 e il 2015

Informatica 
McKinley  – nome in codice del primo core del processore Intel Itanium 2

Persone 
Ian McKinley  –  rugbista irlandese naturalizzato italiano
William McKinley  – 25º Presidente degli Stati Uniti d'America